U-Boot-Klasse K steht für U-Boot-Klassen:

 U-Boot-Klasse K (Royal Navy), Großbritannien (1917–1931)
 U-Boot-Klasse K (USA), Vereinigte Staaten (1914–1923)
 Kobben-Klasse, Norwegen (1964–2002), siehe U-Boot-Klasse 207 #Königlich Norwegische Marine
 Kobben-Klasse, Dänemark (1989–2004), siehe U-Boot-Klasse 207 #Königlich Dänische Marine
 Kobben-Klasse, Polen (ab 2002), siehe U-Boot-Klasse 207 #Kriegsmarine der Republik Polen
 Katjuscha-Klasse, Sowjetunion (1940–??)
 Typ K (Sowjetunion)